Deux personnalités portent le nom de Luigi de Magistris :
 Luigi de Magistris (1926-2022), prélat catholique italien ;
 Luigi de Magistris (1967), homme politique italien.